IQM (Computer), Produttore finlandese-tedesco di computer quantistici
 IQM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qiemo (Cina)
 IQM System – (Integrated Quality Management System) Sistema Integrato di Gestione della Qualità